Fábián Gyula (1884–1955) író, etnográfus, festőművész
Fábián Gyula (1915–1985) zoológus
Fábián Gyula (1929–2020) újságíró, az 1956-os forradalom alatti Szabad Kossuth Rádió szerkesztője
Fábián Gyula (1940) agrármérnök
Fábián Gyula (1952) biológus, matematikus 
Fábián Gyula (?) agrármérnök, főiskolai tanár, tanszékvezető
Fábián Gyula (1972) jogász, egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár